SVF, SvF, Svf eller svf kan betyda:
Sjónvarp Føroya, en tv-kanal på Färöarna.

Standardiserade vårdförlopp.

Svenska Förläggareföreningen.
Svenska Vattenskidförbundet, numera Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet, SVWF.
Svenska Vegetariska Föreningen.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.
Sveriges Veterinärförbund.
Sveriges Världsfederalister, en svensk världsfederalistisk förening.

Södra Vätterbygdens folkhögskola, en folkhögskola i Jönköping.